Le BRVM 10 est un indice boursier africain.

Composition 
Au  2011, l'indice se composait des titres suivants :

Voir aussi

Articles connexes 
 BRVM Composite

Liens externes 
 Site officiel de la BRVM

Références 

Indice boursier